Малый Каным — гора, вершина (абсолютная высота −1507 м, 54° 25' сш 88° 45 вд) хребта Сарга (водораздельный хребет Кузнецкого Алатау), на территории Орджоникидзевского района Хакасии, в верховьях рек Чёрный Июс и Чёрная Уса, на границе Республики Хакасия и Кемеровской области.

Склоны покрыты темнохвойной тайгой, вершина занята кустарничковой каменистой тундрой. На юго-восточном склоне вершины горы расположено каровое озеро. На северном северо-восточном и восточном склонах вершина горы покрыта многолетними снежниками.

Одна из вершин называется Ханым Тасхыл (Царский голец). Согласно местным легендам, здесь покоится прославленный князь Чайзан-Силиг-оол воевавший с казаками Кузнецкого острога.

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. С. 368.

Горы Хакасии